Příjmení Cisneros nese více různých osobností:

 Carlos Cisneros (* 1980) – argentinský zápasník – judista a sumista
 Francisco Jiménez de Cisneros (1436–1517) – španělský kardinál a státník
 Sandra Cisneros (* 1954) – americká spisovatelka

Externí odkazy